Locomotiva DB V 100 – mezzo di trazione diesel, a trasmissione idraulica, di costruzione tedesca, in seguito diffusa in numerosi paesi europei presso altre imprese ferroviarie nonché società di manovre, costruzioni o manutenzioni ferroviarie
Locomotiva DR V 100 – mezzo di trazione diesel di piccole dimensioni della Deutsche Reichsbahn, progettata per il traino di treni leggeri o per la manovra pesante